Kiss Rezső (1838–1915) főreáliskolai tanár
 Kiss Rezső (1889–1953/1962) festő